Podrebar est un toponyme qui peut désigner :
Podrebar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bosiljevo, comitat de Karlovac ;
Podrebar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie.